46 — многозначный термин.

 46 — натуральное число сорок шесть.
 «46» — музыкальный альбом, записанный рок-группой «Кино» в 1983 году.

Хронология 
 46 год до н. э. — год I века до н. э.
 46 год — сорок шестой год I века.

Топоним 
 № 46 — железнодорожный путевой пост, Называевский район. Омская область